Lucía Cayetana Aljovín Gazzani (Lima, 6 de septiembre de 1966) es una abogada, funcionaria y periodista peruana. Durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski ejerció los cargos de: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2016-2017), Ministra de Energía y Minas (2017-2018) y Ministra de Relaciones Exteriores del Perú (2018). Actualmente, es la Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, gremio que agrupa a las principales empresas pesqueras del Perú y Presidenta del Directorio de Azerta Perú, consultora en Comunicación Estratégica.

Biografía 
Nacida en Lima, sus padres son Javier Aljovín Swayne y Lucy Gazzani Bosworth. Nieta del doctor Miguel C. Aljovín. Realizó sus estudios escolares en el colegio Villa María y en el Georgetown Visitation School.

Cursó estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que se graduó en Derecho (1993). Estudió una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, Chile.

Estuvo casada con Sergio Salinas Rivas y luego con el periodista Fritz Du Bois Freund, quien falleció en 2014.

Aljovín trabajó en la elaboración de proyectos de políticas públicas para el Instituto Apoyo y la IFES.

Entre el 2000 y 2006 se desempeñó como directora en BellSouth Perú y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, COSUDE, la Presidencia del Consejo de Ministros y Nextel Perú (hoy Entel Perú). 

En 2011 ejerció la presidencia del Comité de Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Fue Gerente de Asuntos Corporativos en Cálidda (2011-2012) y Directora General de la filial de la consultora española Llorente & Cuenca.

En 2016 fue elegida como Vicepresidenta Ejecutiva de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

En el ámbito académico, ha sido profesora de Derecho de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Además, ha sido conductora periodística en Radio Programas del Perú y del dominical Panorama, en Panamericana Televisión. 

En julio de 2018, fue nombrada como Directora de Azerta Perú y de Interbank.

En 2019 fue elegida como Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.

Desde 2021 es vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

Administración pública 

En 1996, ingresó como Asesora y miembro de la Secretaría de Modernización del Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco de las reformas encabezadas por el primer ministro Alberto Pandolfi Arbulú. 

A finales de los años noventa fue miembro del Comité de Privatización de Telecomunicaciones de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) y miembro del Consejo Directivo de la  Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE). Durante este tiempo se especializó en temas relacionados con la promoción de inversión y las telecomunicaciones.

En 1998, ocupó la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas. 

En 2006, fue nombrada Viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo que ocupó hasta el 2008. 

En 2008 fue designada como Directora Ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). 

A inicios de 2016, fue elegida precandidata al Congreso de la República por el partido Peruanos Por el Kambio; sin embargo, desistió por motivos privados.

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
El 28 de julio de 2016 juramentó como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el inicio del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. 

En su gestión impulsó el acceso a los servicios públicos, el emprendedurismo y la empleabilidad para la generación de ingresos por parte de las familias de escasos recursos económicos.

Ministra de Energía y Minas 
El 27 de julio de 2017 fue nombrada como Ministra de Energía y Minas.

Como Ministra presentó ante el congreso la ley para promover la industria de hidrocarburos, con la finalidad de mejorar la normativa sectorial, incrementar inversiones en actividades de exploración, incrementar la producción y mejorar la transparencia y eficiencia de los contratos.

Ministra de Relaciones Exteriores 
El 9 de enero de 2018 juramentó como Ministra de Relaciones Exteriores. Como tal se encargó de la realización de la VIII Cumbre de las Américas. Del mismo modo, encabezó las reuniones del Grupo de Lima que pidieron al gobierno de Nicolás Maduro reconsiderar la realización de elecciones en Venezuela. Aljovín también se encargó de comunicar el retiro de la invitación al presidente venezolano para participar en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Lima.

Con el fin del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Aljovín renunció al cargo ministerial y fue reemplazada por Néstor Popolizio.

Genealogía

Bibliografía 
 Martindale-Hubbell. Martindale-Hubbell International Law Directory: North America, South America, Central America & the Caribbean. 2003

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Alumnado del Colegio Villa María
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogadas de Perú
Periodistas de Perú
Ministros de Desarrollo e Inclusión Social de Perú
Ministros de Energía y Minas de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Ministras de Relaciones Exteriores
Viceministros de Perú